Gampert ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Gampert (1870–1936), Schweizer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer
 Otto Gampert (1842–1924), Schweizer Arzt, Landschaftsmaler und Radierer